Жедрино — название населённых пунктов в России:

 Жедрино — деревня в Инсарском районе Мордовии, упразднена в 2007 году.
 Жедрино — село в Кузоватовском районе Ульяновской области.